Amaury VI peut désigner :
 Amaury VI de Montfort (1192-1241), comte de Montfort, comte de Leicester, comte titulaire de Toulouse, vicomte d'Albi, vicomte de Béziers et de Carcassonne, connétable de France ;
 Amaury VI de Montfort (?-1213), comte d'Évreux de 1182 à 1195 et comte de Gloucester à partir de 1200.